Jméno a příjmení Jaroslav Doubrava má více nositelů:

 Jaroslav Doubrava (* 1948) – český politik
 Jaroslav Doubrava (hudební skladatel) (1909–1960) – český hudební skladatel
 Jaroslav Doubrava (výtvarník) (1921–1997) – český výtvarník, animátor a režisér